Лейпциг:

Топоним 

Германия
Лейпциг — город в федеральной земле Саксония.
Лейпциг — дирекционный округ Саксонии.
Лейпциг — административный округ Саксонии (в 1990—2008 гг.).
Лейпциг — район в дирекционном округе Лейпциг, образованный в 2008 году.
Лейпциг — район в административном округе Лейпциг (в 1990—2008 гг.).
Лейпциг — округ ГДР в 1952—1990 гг.

Россия
Лейпциг — село в Варненском районе Челябинской области.

Украина
 Лейпциг — до 1945 г. название поселка Серпневое в Тарутинском районе Одесской области.

Футбольные клубы 
Лейпциг — футбольный клуб из города Лейпциг (расформирован).
РБ Лейпциг — футбольный клуб из города Лейпциг.

Корабли 
Лейпциг (1906—1914) — германский лёгкий крейсер
Лейпциг (1917) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
Лейпциг — немецкий лёгкий крейсер времён Второй мировой войны.

Прочее 
Лейпциг (кинотеатр) — кинотеатр в Киеве.
Лейпциг — бывший завод по производству элементов уличного освещения в одноименном городе.